El término Prikubanski  puede referirse a:

Prikubanski (Adiguesia), localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
Prikubanski (Anapa, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de la ciudad de Anapa, en el krai de Krasnodar de Rusia.
Prikubanski (Krasnoarméiskaya, Krasnodar), localidad del raión de Krasnoarméiskaya, en el krai de Krasnodar de Rusia.
Prikubanski (Novokubansk, Krasnodar), localidad del raión de Novokubansk, en el krai de Krasnodar de Rusia.
Prikubanski (Anastásiyevskaya, Slaviansk, Krasnodar), localidad del municipio de Anastásiyevskaya del raión de Slaviansk, en el krai de Krasnodar de Rusia.
Prikubanski (Prikubánskoye, Slaviansk, Krasnodar), localidad del municipio Prikubánskoye del raión de Slaviansk, en el krai de Krasnodar de Rusia.